Нова Козача — село, Харківська область, Дергачівський район
 Нова Козача — залізнична платформа у селі Нова Козача